Marruecos puede referirse a:

 Marruecos, país de África.
Antiguos protectorados en su territorio:
 Protectorado español de Marruecos;
 Protectorado francés de Marruecos.
 Marruecos, película estadounidense de 1930.
 Marruecos, periódico español editado entre 1942 y 1945.
 Marruecos, sub-barrio de Santurce, San Juan, Puerto Rico.
 En algunos países de Latinoamérica, se llama marrueco a la bragueta.